Венцислав Якимов Кавракиров е български стоматолог и офицер, пластичен и лицево-челюстен хирург.

Биография 
Венцислав Кавракиров е роден в 1917 година в град Златоград, България, в семейството на революционера, бежанец от Солун Яким Кавракиров. Автор е на много книги по стоматология. Умира в 2009 година.

Библиография

Родословие

Бележки 

Български лекари от Македония
Български стоматолози
Български офицери от Македония
По произход от Солун
Родени в Златоград
Починали в София
По произход от Ватилък